

Nederlandse personen
 Egidius Henricus van den Broek (1766-1805), burgemeester
 Lambrecht van den Broek (1805-1863), dichter 
 Antonius van den Broek (1870-1926), advocaat en natuurkundige
 Arnoldus Johannes Petrus van den Broek (1877-1961), anatoom en fysisch antropoloog
 Johannes van den Broek (1882-1946), ingenieur en politicus
 Joop van den Broek (glazenier) (1928-1979)
 Jo van den Broek (1898-1978), architect
 Hendrik van den Broek (1901-1959), journalist
 Jan van den Broek (1907-1964), voetballer
 Dirk van den Broek (1924-2020), supermarktondernemer
 Joop van den Broek (schrijver), (1926), journalist en schrijver bekend onder de pseudoniemen Jan van Gent en G. Buitendijk
 Hans van den Broek (1936), politicus 
 Marilène van den Broek (1970), echtgenote van prins Maurits
 Hugo van den Broek (1976), langeafstandsloper
 Irene van den Broek (1980), wielrenster
 Robbert van den Broeke (1980), zelfverklaard paranormaal medium
 Tatjana van den Broek (1989), handbalster
 Floranne van den Broek (1989), voetbalster

Vlaams persoon
 Koen van den Broek (1973), is een kunstschilder

Overige
 Dirk van den Broek, voormalige naam van een supermarktketen, sinds 2014 Dirk

Zie ook 
 Van den Broeck (doorverwijspagina)
 Vandenbroucke (doorverwijspagina)